Ваулино — название населённых пунктов в России:

 Ваулино — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Ваулино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Ваулино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Ваулино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Ваулино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Ваулино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Ваулино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Ваулино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Ваулино — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Ваулино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Ваулино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.